'''Palácio da Vila é designação alternativa para:
 Palácio Nacional de Sintra
 Palácio dos Marqueses de Angeja

Desambiguação